Pienaar kan som auktorsförkortning betyda:

 Uys de Villiers Pienaar
 Richard N. Pienaar

Robotskapade auktorsförkortningar